Der ägyptische Name Sinuhe () kann sich auf folgende Begriffe beziehen:

 eine antike ägyptische Biographie, siehe Die Geschichte von Sinuhe
 den historischen Roman von Mika Waltari Sinuhe der Ägypter (1945)
 den Monumentalfilm Sinuhe der Ägypter (USA 1954)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (4512) Sinuhe
 den gleichnamigen Wuppertaler Rapper